Sadomasoquismo, forma de tendência sexual
S&M (álbum), de Metallica e Orquestra Sinfônica de São Francisco
"S&M" (canção), de Rihanna do álbum Loud
"S&M", canção de Thin Lizzy do álbum Black Rose: A Rock Legend
Sam & Max, série de banda desenhada de aventura

Ver também 
SM